Fort Wilhelm steht für:

 Fort Wilhelm (Bremerhaven)
 Fort Wilhelm (Hüttenguth), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen